Doppelmonarchie steht für:

 k. u. k. Doppelmonarchie, informelle Bezeichnung für die Österreichisch-Ungarische Monarchie (1867–1918), siehe Österreich-Ungarn
 Doppelmonarchie von England und Frankreich (15. Jahrhundert)